Hartfield bedeutet:

ein Familienname
 Diego Hartfield (* 1981), argentinischer Tennisspieler

außerdem:
 Hartfield (East Sussex), eine Gemeinde (civil parish) in East Sussex, England